Claude de Launay-Razilly (1593-1654) : navigateur français ;
 François de Razilly (mort en 1621) : navigateur français ;
 Isaac de Razilly (1587-1636) : navigateur français.